Slovo bludiště má více významů: 

 Bludiště – hlavolam 
 Bludiště (pořad) – český televizní pořad vysílaný od roku 1997
 Bludiště odrazů – kniha 
 Zrcadlové bludiště na Petříně – bludiště v Praze